Ларокбру́ () — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Канталь. Входит в состав округа Орийак.

Код INSEE кантона — 1507. Всего в кантон Ларокбру входят 14 коммун, из них главной коммуной является Ларокбру.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 1999 год составляло 4 392 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Канталь на сайте INSEE
 Расположение кантона Ларокбру на карте Франции

Кантоны департамента Канталь